SAS je lahko:
 SAS Group, združenje skandinavskih letalskih prevoznikov
 Special Air Service, specialna organizacija Britanske kopenske vojske
 Serial attached SCSI, tip računalniškega vodila
 Samostojna akademska skupina, študentska organizacija v Sloveniji